Departure (Journey), een studioalbum van Journey
 Departure (Gary Burton), een studioalbum van Gary Burton
Departure (1931), een Franse dramafilm van Maurice Tourneur
 Departure (1986), een film van Brian Kavanagh
Departure (2001), een Japanse film van Yosuke Nakagawa
 Departure (2015), een Australische film van Andrew Steggall
Departure (televisieserie), Canadese televisieserie uit 2019